Rohlena je české příjmení, k jehož nositelům patří:

 Josef Rohlena (1874–1944) – český botanik a přírodovědec
 Maxmilián Rohlena – český a československý politik
 Vladimír Rohlena – více nositelů

Česká příjmení